Se conoce como lúcuma  al fruto del lúcumo, nombre que podría corresponder a uno de los siguientes árboles frutales:

 Pouteria lucuma, también conocida como lugma, meco o mamón;
Pouteria splendens (sin: Lucuma valparadisea), también conocida como lúcumo chileno o palo colorado;
 Pouteria sapota, también conocida como zapote mamey;
 Chaenomeles oblongata, también conocida como lúcuma de Castilla.

Historia 
 Lucumo o Lucomo, rey o príncipe etrusco.